King Arthur est le titre de plusieurs œuvres fondées sur la légende du roi Arthur.

 King Arthur (opéra), un opéra d’Henry Purcell créée en 1691 ;
 King Arthur (série télévisée d'animation), une série d’anime japonais créée en 1979 ;
 King Arthur (en français, Le Roi Arthur), film américain d’Antoine Fuqua sorti en 2004 ;
 King Arthur: Legend of the Sword, film américano-britannico-australien de Guy Ritchie sorti en 2017 ;
 King Arthur, jeu vidéo d'action-aventure développé par Krome Studios et édité par Konami, sorti en 2004 sur GameCube, PlayStation 2 et Xbox.

Voir aussi 
 Liste d'œuvres concernant le cycle arthurien